Кубок Митропы 1977/78 — 37-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие пять команд из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал югославский клуб «Партизан», который в финале обыграл венгерский «Гонвед» со счётом 1:0.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1977/78 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1977/78 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu
 За трофеј у Средњоевропском купу пао Хонвед

1978
Футбол в Европе в 1977 году
Футбол в Европе в 1978 году